Die Abkürzung WCM steht für:
 Web-Content-Management-System, siehe Content-Management-System#Begriff
 WCM (Unternehmen), ein deutsches Industrieunternehmen
 Working Capital Management, Maßnahme zur Freisetzung von Liquidität; siehe betriebsnotwendiges Vermögen
 Woman Candidate Master, Titel im Schach

WCM